.ec, domini territorial de primer nivell de l'Equador
 EC o EuroCity, serveis ferroviaris de passatgers que circulen per la xarxa ferroviària europea 
 Nombre EC, sistema de classificació sistemàtica d'enzims de l'Enzime Comission de la IUPAC
 Estat Català, partit polític independentista de Catalunya 
 Boeing EC/RC-135, avió espià desenvolupat i comercialitzat per l'empresa Boeing
 Era comuna
 Gas Gas EC, motocicleta d'enduro fabricada per Gas Gas
 EC —enteric coating  o recobriment entèric
 Electroforesi capil·lar